Buffalo County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Buffalo County (Nebraska)
 Buffalo County (South Dakota)
 Buffalo County (Wisconsin)